Аль-Мутаваккиль Яхья Шараф ад-Дин () (25 февраля 1473 — 27 марта 1555) — имам зейдитского государства на территории современного Йемена. Период его правления охватывает 1506—1555 годы, хотя его политическая деятельность закончилась примерно в 1547 году.

Строительство нового Зайдитского государства 
Яхья Шараф ад-Дин ибн Шамс ад-Дин ибн Ахмад был внуком имама аль-Махди Ахмад бен Яхъя (ум. 1436) и родился в Северо-Восточном Йемене. Он провел несколько лет обучения, чтобы стать муджтахидом, и затем провозгласил свой дават (требование на имамат) в сентябре 1506 года. В это время был еще один имам в Йеменском высокогорье — ан-Насир аль-Хасан, который был, однако, более литератором, чем политиком. Династия Тахиридов правила в низменности и в высокогорье южнее Таиза, и недавно грабили столицу зейдитов — Сану. Тем не менее, Тахириды потерпели поражение от мамлюков из Египта в 1517 году и султан Амир был убит. Вскоре после этого султанат мамлюков в Египте, в свою очередь потерпел поражение от османского султана Селима I. Как следствие, войска мамлюков в Йемене вынуждены были признать верховную власть Селима I. От слабого гарнизона в Сане пришлось отказаться, и важный город перешёл в руки аль-Мутавакиля. Имам продолжил расширять территорию зейдитского имамата за счет различных князей Тахиридов, которые до сих пор правили разрозненными доменами. Таиз был взят в 1534 году, а затем Ханфар, Лахдж и Абьян.

Османское вмешательство 
После трех десятилетий борьбы, аль-Мутаваккиль был в состоянии реализовать свою власть над большей частью зейдитских общин в Йемене, вместе с несколькими суннитскими регионами. Имаму помогали его сыновья, в частности аль-Мутаххар. Таким образом, он воскресил Зайдитский имамата после долгого периода раздробленности, и была присвоена большая часть Южного Высокогорья и Северной Тихамы. Тем не менее, турки-османы был кровно заинтересован в закреплении Йемена за собой, который был описан как «более процветающий, чем провинция Египет». В это время португальские мореплаватели стали помехой в регионе Индийского океана, угрожая прервать торговлю между Красным морем и побережьем Индии. Поэтому были хорошие стратегические причины для контроля над Юго-Западной Аравией. Османская экспедиция установила санджак в Забиде в 1539 году, но их небольшой анклав содержался силами имама в течение восьми лет. Рознь между ближайшими родственниками в семье имама играла туркам на руку. Даже его самый способный сын аль-Мутаххар призвал осоманского командира в Забид, чтобы напасть на земли имама.

Удаление из правления 
В 1547 году, когда началось новое турецкое военное нападение, аль-Мутаваккиль Яхья Шараф ад-Дин вынужден был просить поддержку у аль-Мутаххара. Аль-Мутаххар фактически взял на себя действующие полномочия от своего старого отца и чеканил монеты от своего имени. Однако, турецкое наступление невозможно было остановить. Удзимир паша взял Сану из-за предательства в том же 1547 году, а 1200 жителей были вырезаны. Аль-Мутаххар продолжил анти-османскую борьбу в Высокогорьях. Что касается аль-Мутаваккиля, хотя он был лишен власти, но он сохранил большое влияние в зейдитском обществе. Его отношение к посягающим туркам было двойственным. Состарившийся имам умер в 1555 году в Зафире.

Примечания

См. также 
 Имамы Йемена
 Рассиды

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1473 году
Умершие в 1555 году
Имамы Йемена